Hrvatska:
 NK Vranduk Klisa, bivši nogometni klub iz Klise

 BiH
 Stari grad Vranduk, gradina na lijevoj strani doline rijeke Bosne, kod Zenice
 Vranduk (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Vranduk (planina), planina u srednjoj Bosni
 HE Vranduk, planirana hidroelektrana na rijeci Bosni
 Vranduk (Požega), predgrađe grada Požege, Hrvatska